Дратхаар, или немецкая жесткошёрстная легавая (), — крупная порода охотничьих собак, выведена в конце XIX века в Германии на основе уже имеющихся пород легавых — пудельпойнтера, штихельхаара, гриффона Кортальса.

Ближайшими родственниками дратхаара являются курцхаар и лангхаар.

Внешний вид 
Окрас коричневый с сединой, с пятнами или без них; чёрный с сединой, с пятнами или без них; коричневый с белым пятном на груди или без него; седой (сивый). Длина туловища по отношению к высоте в холке относится как 10:9. Высота в холке 61—68 см у кобеля, и 57—64 см у суки. 

Мочка носа хорошо пигментирована в соответствии с окрасом шерсти. Уши средней величины, посажены высоко и широко, не свернутые. Обычно их не купируют. Хвост уместно купировать для охотничьих целей (в странах, где купирование запрещено законом, хвост может оставаться нетронутым и должен достигать скакательных суставов, держась прямым или слегка саблевидным).

Применение 
Жёсткая шерсть собаки в достаточной степени защищает её от неблагоприятных погодных условий, благодаря чему собака завоевала большую популярность у охотников всего мира. Собака-универсал: может использоваться как в охоте на птицу, так и на более крупного зверя (кабан). В задачу собаки входит обнаружить добычу и оповестить об этом хозяина, сделав «стойку». Так же, в случае крупного зверя, собака отвлекает его внимание лаем, давая охотнику возможность добыть зверя. Если в качестве добычи используется некрупный зверь или птица, то собаку используют, чтобы достать подстреленную добычу из труднодоступного для человека места (кустарник или водоем).

Характер у дратхаара твердый, управляемый, уравновешенный. Он не робеет перед дичью или при выстреле, не трусливый, но и не агрессивный.

В среднем дратхаары живут 14—16 лет. Особенность породы — врожденная низкая агрессия к людям.

Литература 
 В. Ушакова. Мои любимые дратхаары // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 1, 1987. стр.24-25

Легавые собаки
Породы собак Германии